La synthèse (du grec, sunthesis, « réunion ») est une opération de l'esprit (raisonnement), inverse de l'analyse, par laquelle on rassemble, en un tout homogène, divers éléments d'un domaine de connaissance.

Littérature et sciences sociales 

Le terme synthèse est entendu dans deux acceptions dans les sciences humaines.

En littérature, la synthèse d'une œuvre est un résumé de celle-ci.. Dans ce cas, la synthèse mobilise des compétences telles que la capacité à identifier les éléments (ou arguments) d'un document, les classer et les hiérarchiser. Dans ce sens, la synthèse de documents est un exercice commun.

Mais la synthèse est aussi un exercice placé au sommet de la Taxonomie de Bloom, qui amène à dégager le point de vue identifié dans le/les document(s), la réponse à la problématique énoncée en introduction, mais aussi possiblement une règle ou un schéma qui viendraient regrouper les enseignements de la réflexion menée.

Ainsi, au sens large, la synthèse est un exposé global donnant un aperçu, une vue d'ensemble, plus ou moins exhaustive (exemple : synthèse historique). C'est un élément de la construction du plan dialectique moderne selon le modèle thèse-antithèse-synthèse.

En sciences sociales, elle correspond au projet lancé par Henri Berr avec la Revue de synthèse et la collection de synthèses historiques qu'il avait fondée chez Flammarion sous le nom de l'Évolution de l'humanité.

Philosophie 
En philosophie (dans la terminologie d'Emmanuel Kant, qui développe un schéma déjà présent chez David Hume et chez Gottfried Wilhelm Leibniz), on distingue les jugements ou propositions ou énoncés analytiques des énoncés synthétiques a priori et des énoncés synthétiques a posteriori. Cette distinction sera reprise dans la théorie vérificationniste de la signification, conception épistémologique élaborée dans les années 1920-1930, dans le cadre du  positivisme logique (ou empirisme logique) du Cercle de Vienne.

La synthèse est aussi le troisième moment de la pensée (ou démarche) dialectique qui sera systématisée par Friedrich Hegel et résumée par le triptyque (ou triade) : thèse-antithèse-synthèse déjà formulé par Johann Gottlieb Fichte et qui remonterait jusqu'à Héraclite. Voir aussi le développement de ce concept dans la section consacrée à  la dialectique chez Hegel de l'article "Dialectique", ainsi que l'article consacré au "Plan dialectique".

Sciences et technologies 
 La synthèse chimique est la préparation d'un corps composé, souvent à partir de réactifs.
 synthèse des protéines
 En biologie, cette notion s'étend à la formation de matière organique propre à un organisme vivant par cet organisme vivant, à partir de nombreux constituants minéraux (cas des organismes autotrophes c'est-à-dire chlorophylliens, par photosynthèse) ou organiques (cas des organismes hétérotrophes c'est-à-dire tous les organismes vivants non chlorophylliens).
 Une fibre synthétique remplace les fibres naturelles dans le textile.
 La synthèse additive et la synthèse soustractive des couleurs sont des procédés de reconstitution des couleurs.
 La synthèse d'image est l’infographie.
 La synthèse vocale est le procédé qui permet à des machines de produire le son de la voix à partir d'un code représentant du texte.
 En électronique numérique et en automatique, la synthèse logique est la compilation d'une description fonctionnelle d'un circuit pour générer un schéma en portes logiques.
 En audio,
 Le synthèse sonore est le principe du synthétiseur, un instrument de musique électronique qui crée des sons par des moyens entièrement électroniques.
 La synthèse sonore soustractive est un procédé de constitution de son musical.
 La synthèse vocale crée un signal électrique reproduisant la voix humaine.
 En mathématiques, la synthèse peut désigner la seconde phase d'un raisonnement par analyse-synthèse.

Autres 
  est une revue américaine de philosophie.

Voir aussi 
 Synthon

Références

Pédagogie